Diese Liste enthält alle Spiele der papua-neuguineischen Fußballnationalmannschaft der Frauen.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 OM = Ozeanienmeisterschaft
 n. V.= nach Verlängerung
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der papua-neuguineischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der papua-neuguineischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

Spiele

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen

Heimspielstädte

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der papua-neuguineischen Fußballnationalmannschaft

Einzelnachweise 

PapuaNeuguinea
!Landerspiele der Nationalmannschaft der Frauen